Miejscowości w USA:
 West Salem – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Edwards
 West Salem – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 West Salem – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
Gminy w USA:
 West Salem (ang. West Salem Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer